Nové Mesto (okres Bratislava III), stadsdeel in Slowakije
Nové Město (doorverwijspagina), plaatsen in Tsjechië

Zie ook
 Novo mesto, een stad in Slovenië
 Nowe Miasto (doorverwijspagina), plaatsen in Polen